Bastel ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Bastel (1878–1956), deutscher Stadtbaumeister und Architekt in Greifswald
 Heribert Bastel CO (* 1924), Theologe

Siehe auch:
 Bastl